Mattle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mattle (* 1963), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Nicole Mattle (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin
 Oliver Mattle (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Werner Mattle (* 1949), Schweizer Skirennläufer